Ла Гвадалупана има више значења:

 Ла Гвадалупана, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Гвадалупана, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Гвадалупана (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Гвадалупана (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Гвадалупана (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Гвадалупана, Лос Кокос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Гвадалупана (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Гвадалупана (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Гвадалупана (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупана (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупана (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупана (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупана, Лос Кокос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупана (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвадалупана (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гвадалупана, Ла Вирхенсита (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гвадалупана (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гвадалупана (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвадалупана (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Гвадалупана, Ел Сауко (Истлавака), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Гвадалупана (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Гвадалупана, Сан Хуанита, Фабрика де Мескал (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гвадалупана (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гвадалупана (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвадалупана (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвадалупана (Сан Фелипе Тепатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Гвадалупана (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Гвадалупана (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Гвадалупана (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Гвадалупана (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Гвадалупана (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Гвадалупана (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Гвадалупана (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Гвадалупана (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Гвадалупана (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гвадалупана, Ла Чакита (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гвадалупана, Лас Адхунтас (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гвадалупана (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гвадалупана (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гвадалупана (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гвадалупана (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гвадалупана (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупана (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупана, Хенаро Казарин (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупана (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупана (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупана (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупана (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупана, Ел Бахио (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупана (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупана, Тијера Бланка (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупана (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвадалупана (Чиксулуб Пуебло), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Гвадалупана (Канасин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Гвадалупана (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Гвадалупана (Тискокоб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Гвадалупана (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Гвадалупана (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Гвадалупана (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Гвадалупана (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику